Delta Holding peut référer à: 
Delta Holding, entreprise serbe spécialisées dans l'industrie agro-alimentaire, les services et la distribution ;
Delta Holding, entreprise marocaine spécialisées dans l'industrie chimique, parachimique et des matériaux.